Guillermo Rodríguez peut désigner :
 Guillermo Rodríguez Lara (né en 1924), dictateur équatorien ;
 Guillermo Rodríguez (né en 1978), receveur vénézuélien au baseball ;
 Guillermo Rodríguez (né en 1984), joueur de football uruguayen.